Personen
 Lydia von Auw (1897-1994), Zwitserse kerkhistorica en geestelijke
Plaatsen
Auw (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Aargau
Auw bei Prüm, een Duitse gemeente
Auw an der Kyll, een Duitse gemeente